Het tennistoernooi US Open werd in 1968 bij de vrouwen voor de 82e keer gehouden. De als zesde geplaatste Britse Virginia Wade won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse Billie Jean King met 6-4 en, 6-2 te verslaan.

Het was de eerste editie in het zogenaamde open tijdperk dat wil zeggen dat niet zoals vroeger alleen amateurs mochten meedoen, maar ook professionele speelsters.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
Tennis in 1968